Марко Стоянов, известен като Секулички, е български хайдутин и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 

Марко Стоянов е роден в 1848 година в кратовското село Секулица, което тогава е в Османската империя, и по чието име е наричан Секулички. Завършва IV отделение. Заедно с брат си Никола (Кольо) Секулички става хайдутин и застават на чело на чета действаща в родния им край, както и в Кумановско и Велешко от 1870 до 1876 година като ликвидират зулумджиите Исмаил ага и Дели Мустафа. За Кольо Секулички има народна песен.

След 1878 година заминава за освободеното Княжество и се установява в Кюстендил. При избухването на Сръбско-българската война в 1885 година е доброволец в българската армия.

В Кюстендил се занимава с търговия и през 1895 година участва в Четническата акция на Македонския комитет. Става член на ВМОК и участва активно в дейността на Кюстендилското дружество, но по-късно от май 1904 до май 1905 година е начело на пограничния пункт на ВМОРО в Кюстендил. Роднинска връзка го свързва с фотографа на ВМОРО от това време Анастас Новев.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи заедно със сина си Димитър (16-годишен) в 1 рота на 7 кумановска дружина. През 1923 година е арестуван от правителството на БЗНС по повод конфликта с ВМРО.

Синът му Захари (Заре) Секулички е анархист, деец на Македонската федеративна организация.

Вижте също 
 Йордан Секулички

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОК
Дейци на ВМОРО
Македоно-одрински опълченци
Хора от община Кратово
Доброволци в Българската армия в Сръбско-българската война
Дейци на ВМРО
Български хайдути от Македония
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Починали в Кюстендил
Български имигранти от Македония в Кюстендил